Reino Unido —  sigla em inglês de United Kingdom
 Língua ucraniana —  código ISO 639 alpha-2
 Universidade de Kentucky
 Univerzita Karlova —  universidade de Praga, República Tcheca
 UK (banda) —  grupo musical britânico.
 Uk (cirílico) —  letra do alfabeto cirílico

Desambiguações de siglas